Die sind die Nummer-eins-Hits der Hot Digital Songs aus dem Jahr 2006.

Quellen 

Musik 2006
Nummer Eins Hits Hot Digital Songs 2006